Sapia steht für:

Geografische Objekte
 Sapia (Fluss), Fluss im Kamerun 
 Sapia (Wüstung), abgegangener Ort in Babylonien, heutiger Irak 
 Tumbang Sapia, Dorf in der Provinz Kalimantan Tengah auf Borneo, Indonesien 

Namensträger
 Danielle Sapia (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin 
 Dominik Sapia (* 1970), deutscher Schlagzeuger (Eisheilig, The Idiots) 
 Francesco Sapia (* 1969), italienischer Politiker 
 Marco Di Sapia (* 1977), italienischer Schauspieler
 Yvonne Sapia (* 1946) US-amerikanische Dichterin 

Siehe auch
 Sapia (Märchen)
 Odostomia sapia, eine Art von Meeresschnecken 
 SAPIA, South African Petroleum Industry Association